Gossing ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Gossing (1886–1944), deutsche Hausfrau und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Hellmut Gossing (1905–1974), deutscher Politiker (GB/BHE, CDU), MdL
 Miriam Gossing (* 1988), deutsche Filmproduzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin